Лос Олвера има више значења:

 Лос Олвера (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Олвера (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Олвера (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Олвера (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Олвера (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Олвера (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику